Italy (Texas) — cidade norte-americana do estado do Texas
 Air Italy — companhia aérea da Itália

Ver também
 Itália (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos